Сезон 2018/2019 годов стал для футбольного клуба «Краснодар» 11-м в его истории. Команда принимала участие в 8-м чемпионате страны и в 11-м розыгрыше Кубка России. По результатам сезона команды завоевала бронзовые медали Чемпионата России и впервые в истории пробилась в Лигу Чемпионов УЕФА.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Puma. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2014 года является российская кондитерская компания Constell Group.

Состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие доходы:  € 25 500 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 10 900 000

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 1 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки ушедшие в аренду

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду в сезоне

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 4-е место в Чемпионате России по футболу 2017/18, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2018/19, начав с группового этапа.

Групповой этап (Группа J)

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф 

Заняв 2-е место на Групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2018/2019, клуб получил право выступать в плей-офф, начав с 1/16 финала.

Матчи

Кубок России 

Не вылетев из чемпионата России 2017/18, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2018/19, начав с 1/16 финала кубка.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба Краснодар, новости, матчи, календарь, турнирная таблица, футболисты, тренеры, видео, фото, магазин, академия

Сезоны ФК «Краснодар»
Краснодар
Краснодар